Hacklöd ist der Ortsname von

 Hacklöd (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hacklöd (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern